Earle kan som auktorsförkortning betyda:

 Sylvia Alice Earle
 Franklin Sumner Earle
 W.Hubert Earle

Robotskapade auktorsförkortningar